Премия TVyNovelas (, ) — ежегодная премия, отмечающая заслуги и вклад работников мексиканской телеиндустрии, в создание телевизионного контента телекомпании Televisa. Премия учреждена журналом . В основную идею премии заложено признание заслуг и оценка работы создателей теленовелл: продюсеров, актёров, сценаристов, операторов, режиссёров и пр. Кроме того, премией награждаются лучшие программы, телешоу и сериалы производства компании Televisa. Церемония награждения проходит весной. Премия вручается программам, сериалам, телешоу и теленовеллам, выходящим в эфир в предыдущий календарный год или идущая в эфире в период трансляции текущей церемонии награждения.

Свою историю премия начинает с 1983 года, когда были вручены первые 20 наград и её результаты опубликованы в специальном выпуске журнала «TVyNovelas». С 1983 по 2016 года в состав членов жюри входили деятели культуры Мексики и члены правления журнала «TVyNovelas». Голосование проходило тайно и победетелей объявляли на торжественной церемонии награждения, вскрывая конверт с соответствующим именем. С 2016 года мнение членов жюри было заменено зрительским голосованием через социальные сети.

Торжественная церемония награждения транслируется в прямом эфире в Мексике и странах Латинской Америки на телеканале Canal de las Estrellas, а в США на телеканале Univision.

Исторические данные 
 С 1983 по 2004 года церемония вручения премии проходила в развлекательном комплексе Мехико El Patio и запись транслировалась по субботам в прайм-тайм. Исключением является премия 1983, запись которой не велась.
 Теленовеллы телекомпании TV Azteca в этой премии не участвовали. Исключением являются премии с 1998 по 2000 годы, так как там были созданы несколько культовых теленовелл, которые также были номинированы на премию, выдаваемую исключительно теленовеллам телекомпании Televisa.
 В 2002 году, в честь 20-тилетнего юбилея премии, было вручено 20ть почётных наград 20-ти лауреатам из каждой предыдущей премии (за каждый год).
 На протяжении пяти лет подряд (с 2007 по 2011 год) были особо отмечены теленовеллы колумбийского производства, получившие широкое признание публики в их стране.
 С 2006 года церемонию награждения стали транслировать из конференц-центра, расположенного в городе Акапулько, а день вручения премии перенесли с субботы на воскресенье. Трансляцию стали осуществлять в прямом эфире.
 С 2008 года гала-шоу премии транслировалось из здания , Акапулько. Красная ковровая дорожка была расположена на набережной Paseo Imperial, а церемония награждения проходила в Fórum Imperial. Трансляцию вели телеканал Las estrellas и сеть Univision.
 В 2013 голосование членов жюри стало проходить в прямом эфире и каждый мог видеть кто из них как проголосовал.
 В 2014 году, вручение премии и гала-шоу транслировались из офиса журнала в районе Санта-Фе, Мехико. Красную ковровую дорожку заменили на жёлтую и гости должны были приехать в вечерних нарядах, в точности так, как это было в 1983-2005 годах.

Номинации

Основные номинации

Устаревшие номинации

Любимцы публики 
В 2013 году на премии появилась новая категория под названием «Любимцы публики». Основная идея этой категории заключалась в том, что зрители сами выбирали победителей путём голосования через социальную сеть Twitter или на официальном портале TVyNovelas.
Всего, зрителям предстояло выбрать своих любимцев из 9 категорий.

Категории, в которых проводилось зрительское голосование:
 Любимая теленовелла ()
 Полюбившийся финал ()
 Самый красивый актёр ()
 Самая красивая актриса ()
 Любимый злодей ()
 Лучшая пощёчина ()
 Любимая пара ()
 Лучший поцелуй ()
 Самая красивая улыбка ()

Во время прямого эфира церемонии награждения были объявлены победители по трём категориям: «Любимая теленовелла», «Любимая пара» и «Любимый злодей». Остальные категории были объявлены накануне церемонии на Fiesta de Favoritos del Público.

В 2015 году категория «Любимый злодей» была разделена на подкатегории:
 Любимый злодей ()
 Любимая злодейка ()

Победители 2013 года

Победители 2014 года

Победители 2015 года

Победители 2016 года 
В 2016 году категория „Любимцы публики“ претерпела изменения. В первую очередь её переименовали в „Поколение двухтысячных“. Во-вторых, голосование проходило через специальное мобильное приложение Televisa Televisión. Публика голосовала только во время прямого эфира премии с 19:00 до 22:00, по следующим категориям:

 Плохое лучше хорошего ()

42 % — 

36 % — Ингрид Марц

22 % — 

 Самый горячий актёр ()

70 % — Фернандо Колунга

16 % — Марк Тачер

14 % — Арат де ла Торре

 Лучшая пощёчина ()

40 % — Ингрид Марц и Майте Перрони

35 % — Фернандо Колунга и 

25 % —  и Сусана Гонсалес

 Самое завораживающее ()

55 % — Марлен Фавела и Хорхе Салинас

30 % — Эдуардо Яньес и 

15 % — Виктор Камачо и 

 Самая неправдоподобная сцена ()

38 % — 

32 % — 

20 % — 

10 % — 

 Лучшая перепалка ()

64 % —  и 

19 % — Марк Тачер в тюрьме

17 % —  дерется в доме

Церемонии награждения

Рекорды и факты

Самые номинированные теленовеллы

Теленовеллы, выигравшие наибольшее количество номинаций

Теленовеллы, одновременно выигравшие главные награды: „Лучшая теленовелла года“, „Лучшая женская роль“ и „Лучшая мужская роль“

Теленовеллы, одновременно выигравшие в номинациях „Лучшая женская роль“ и „Лучшая мужская роль“, но проигравшие номинацию „Лучшая теленовелла года“

Теленовеллы, выигравшие в номинации „Лучшая теленовелла года“, но проигравшии в номинациях „Лучшая мужская роль“ и „Лучшая женская роль“

Теленовеллы, одновременно выигравшии в номинациях „Лучшая мужская отрицательная роль“ и»Лучшая женская отрицательная роль"

Теленовеллы, выигравшие во всех своих номинациях

Теленовеллы, не выигравшие ни в одной из номинаций

Примечания

Ссылки 
 TVyNovelas на сайте tvynovelas.com
 TVyNovelas Awards на сайте univision.com
 TVyNovelas México Twitter
 TVyNovelas México Instagram

Кинопремии Мексики
Награды, появившиеся в 1983 году
Премия TVyNovelas
Теленовеллы
Телепередачи Canal de las Estrellas
Телесериалы Мексики
Награды по алфавиту